Siang-jang může být

 Siang-jang – městská prefektura v provincii Chu-pej;

 Siang-jang (Che-kang) – městský obvod v městské prefektuře Che-kang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Siang-jang (Ťia-mu-s’) – městský obvod v městské prefektuře Ťia-mu-s’ v provincii Chej-lung-ťiang.